Stif peut renvoyer à :
 Sétif, ville d'Algérie
 STIF (Syndicat des transports d'Île-de-France, renommé  Île-de-France mobilités en 2017)